De zesde etappe van de Ronde van Frankrijk 2011 werd verreden op 7 juli 2011 over een afstand van 226,5 kilometer tussen Dinan en Lisieux. Het was de langste etappe in deze Tour de France.

Verloop

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgaven 
 Iván Velasco (Euskaltel-Euskadi) niet gestart als gevolg van een sleutelbeenbreuk door een valpartij tijdens de vijfde etappe.
 Vasil Kiryjenka (Team Movistar). Gefinisht buiten de tijdslimiet.

06
Sportevenement in Normandië (regio)
Sport in Calvados
Lisieux